Filiates kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Filiates, kommun, Epirus, Thesprotia, 
 Filiátes, kommunhuvudort, Epirus, Thesprotia,